Thriller har flere betydninger:

 Thriller — en genre inden for film og litteratur
 Thriller (album) — et album af Michael Jackson
 "Thriller (sang)" — en sang af Rod Temperton fra ovenstående album
 Thriller (musikvideo) — en 14-minutter lang musikvideo af sangen (se denne), instrueret af John Landis
 Thriller 25 — specialudgave af det samme album